Firzlaff ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Firzlaff (1921–2012), deutscher Schriftsteller, Herausgeber, Redakteur, Verleger, Graphiker, Pressezeichner und Illustrator
 Karl Firzlaff (1846–1912), deutscher Politiker (Deutschkonservative Partei), Mitglied des Deutschen Reichstags
 Paul Firzlaff (1866–?), deutscher Politiker (DNVP), Mitglied des Preußischen Staatsrats